Mankato kan syfta på:
Mankato, Kansas – en stad i den amerikanska delstaten Kansas.
Mankato, Minnesota – en stad i den amerikanska delstaten Minnesota.
Mankato, Nebraska – en stad i den amerikanska delstaten Nebraska.
North Mankato – en stad i den amerikanska delstaten Minnesota.